Malood ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulwahab Al-Malood (* 1989), bahrainischer Fußballspieler
 Jassim Al-Malood, bahrainischer Fußballspieler